Коро́ва — самка домашнего быка, одомашненного подвида дикого быка (). Сельскохозяйственное животное.

Населённые пункты 
 Корова () — город на юге Австралии, см. :en:Corowa.

Реки 
 Корова — река в России (Свердловская область), левый приток реки Юрмыч (бассейн реки Обь).

Искусство 
 «Корова» — мультипликационный фильм режиссёра Александра Петрова (СССР, 1989 г.).
 «Корова» — художественный фильм режиссёра Дариуша Мехрджуи (Иран, 1969 г.).
 «Коровы» — художественный фильм режиссёра Хулио Медема (Испания, 1992 г.).
 «Коровы» — картина русского художника Н. Л. Эллерта.

Наука 
 «Корова» — жаргонное название астрономического явления, транзиента типа AT2018cow.
 Умная корова — проблема защиты интеллектуальной собственности.

Другое 
 Корова 006 — карточная игра.

См. также 
 Бык
 Коровки
 Коровка
 Коровакниги (издательство)